Edwin Hubble csillagász
 Hubble-törvény a kozmológiában
 Hubble űrtávcső